Сан Хуан Буенависта има више значења:

 Сан Хуан Буенависта, Лодо Пријето (Виља де Аљенде), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Сан Хуан Буенависта (Мараватио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику